Torrington peut faire référence

Toponymie

États-Unis
Torrington (Connecticut)
Torrington (Wyoming)

Royaume-Uni
Great Torrington, ville du Devon
Torrington, une ancienne circonscription électorale

Canada
Torrington (Alberta)

Patronyme
 Arthur Herbert (1er comte de Torrington) (1648 – ), amiral et homme politique anglais.
 John Torrington (1825 - 1846), marin et explorateur britannique

Homonymie de toponyme